Кальме́ль-э-ле-Вьяла́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Сент-Африк. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12042.

Коммуна расположена приблизительно в 550 км к югу от Парижа, в 115 км восточнее Тулузы, в 50 км к югу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 247 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 144 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 100 были экономически активными, 44 — неактивными (показатель активности — 69,4 %, в 1999 году было 61,9 %). Из 100 активных работали 93 человека (49 мужчин и 44 женщины), безработных было 7 (3 мужчин и 4 женщины). Среди 44 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон